Bebo Storti, propr. Alberto Storti (1956) – attore, comico e politico italiano
Bruno Storti (1913-1994) – sindacalista e politico italiano
Edoardo Storti (1909-2006) – ematologo e accademico italiano
Giovanni Storti (1957) – attore, comico e regista italiano

Pagine correlate 
 Storta (disambigua)

Altri progetti